Безво́дное — село в Кстовском районе Нижегородской области. Административный центр Безводнинского сельсовета.

В селе действуют православная церковь во имя Святой Троицы и старообрядческая церковь в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

Жители села участвовали в съёмках кинофильма «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» и его продолжения «Курочка Ряба» Андрея Кончаловского, «Удивительный заклад» Леонида Макарычева (1970 год), «Русское поле» Николая Москаленко (1971 год), «Хождение по мукам» Василия Ордынского (1974—1977 года).

Население

Галерея

Известные уроженцы и жители 
 Иоасаф (Зеленкин) (1838—1912) — старообрядческий епископ

Примечания 

Населённые пункты Кстовского района